Алонж:
 Алонж (право) — у юриспруденції: додатковий аркуш паперу, прикріплений до векселя.
 Алонж (хімія) у хімії — скляна вигнута трубка.
 Алонж (історія костюма) — в історії костюма й зачіски пишна перука з довгими рядами локонів.
 Алонж (у друкарській справі) — елемент книги, друкована вставка (вклейка), яка складається у вигляді буклету і при розгортанні виступає за межі контуру книги.

Посилання
Алонж  // ВУЕ